Green Dolphin steht für
 Green Dolphin 38-Klasse,  Massengutschiffstyp
 Green Dolphin Beat, US-Film von Tommy Lee Wallace (1991)
 Green Dolphin Country (Der grüne Delphin), Roman von Elizabeth Goudge (1944)
Siehe auch:
 Green Dolphin Street